Калич (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 27,5 км². Население — 2217 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Web no oficial de Cálig 

Муниципалитеты Кастельона